Повіт Хіґасі-Мураяма
Хіґасі-Мураяма (Токіо)